Втора македонска футболна лига 2014/15 е двадесет и трети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 9 август 2014 г. до 23 май 2015 г. Групата е съставена от 10 отбора. Шампион е тимът на Шкупи.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за промоция

Първи кръг

Втори кръг 

Общ резултат Хоризонт Турново – Гостивар 3:1

Бараж за оставане

Първи кръг

Втори кръг 

Общ резултат Евромилк Горно Лисиче – Заяс 7:1

Общ резултат Любанци 1974 – Велеща 7:1

Общ резултат Победа – Беласица 5:2

Източници 

 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони